L'abbaye d'Affligem est un fromage belge d'origine flamande nommé en référence à l'abbaye d'Affligem.

Fromage flamand
Fromage à pâte pressée demi-cuite